Кахан (также Каган, Кэхэн) — еврейская фамилия. Идентична по происхождению фамилиям Коэн, Коган и т. п. (см. статью «Коэны»).

Известные носители:
 Кахан, Жан-Пьер (род. 1926) — французский математик.
 Кахан, Ицхак (1913—1985) — 6-й Председатель Верховного суда Израиля.
 Кэхэн, Стив (род. 1930) — американский актёр.
 Кэхэн, Уильям Мортон (род. 1933) — канадский учёный в области вычислительной математики и теории вычислительных систем.
 Кахан, Яаков (1881—1960) — израильский поэт, драматург, переводчик и лингвист.

См. также 
 Кахана